Ráztoka může být:

 Sídlo:
 Ráztoka (Rusava) – lokalita obce Rusava ve Zlínském kraji
 Ráztoka (okres Brezno) – obec v okrese Brezno
 osada obce Horná Mariková
 Ráztoka (Lazy pod Makytou) – osada obce Lazy pod Makytou
 Ráztoka (Štiavnik) – osada obce Štiavnik
 Ráztoka (Trojanovice) – část obce Trojanovice, okres Nový Jičín
 Vodní tok:
 Ráztoka (přítok Rusavy) – přítok Rusavy v povodí Moravy
 Ráztoka (přítok Bystrého potoka) – přítok Bystrého potoka v povodí Bílé Oravy
 Ráztoka (přítok Chotárného potoka) – přítok Chotárného potoka v povodí Turce
 Ráztoka (přítok Oravy) – přítok Oravy
 Ráztoka (přítok Rajčanky) – přítok Rajčanky
 Ráztoka (přítok Torysy) – přítok Torysy
 Ráztoka (přítok Zbojského potoka) – přítok Zbojského potoka v povodí Uhu
 Ráztoka (přítok Železného potoka) – přítok Železného potoka v povodí Hnilce
 horní tok Zdychavy v povodí Slané

 Údolí:
 Ráztoky (dolina) – údolí v Nízkých Tatrách

 Hora:
 Ráztoka (Západní Tatry) - hora v Západních Tatrách

Etymologie 
Ráztoka je zastaralé nářeční pojmenování označující potůček tekoucí horským strmým údolím a přeneseně pak i údolí samotné (nejčastěji podlouhlé, s příkrými stěnami). Bylo také užíváno ve významu ‚místo, kde se rozdělují cesty, kde se „roztékají“ potoky‘.

Související články 
 Ráztoky

Externí odkazy

Reference